Le canal d'Asagni (Asagny, Azagny) en Côte d'Ivoire relie la lagune Ébrié à la lagune de Grand-Lahou et de là l'océan Atlantique et le fleuve Bandama, en traversant le parc national d'Azagny. Sa longueur est de 18 kilomètres.

{  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q23199853"
}

Le canal d'Asagni fut ouvert en 1923 et amélioré en 1939.

Voir aussi 
 Canal de Vridi
 Canal de Groguida
 Canal d'Assinie

Références 

Cours d'eau en Côte d'Ivoire
Asagni